New Middletown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Middletown (Indiana)
 New Middletown (Ohio)